Barges (Haute-Loire)
 Barges (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos